Gora Astkhonk är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Astkhonk är  meter över havet. 

Terrängen runt Gora Astkhonk är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Vardenis Lerr,  meter över havet,  kilometer öster om Gora Astkhonk. Närmaste större samhälle är Martuni,  kilometer nordväst om Gora Astkhonk. 

Trakten runt Gora Astkhonk består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gora Astkhonk är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Armenien
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre